Kondratjewka (), der Name russischer Orte:

 Kondratjewka (Kursk), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Kondratjewka (Chabarowsk), Dorf in der Region Chabarowsk

Siehe auch:
 Kondratjewo